Harte (plaats), plaats in Denemarken
 Harte (parochie), parochie in Denemarken

Personen
 Francis Bret Harte (1836-1902), Amerikaans schrijver en dichter
 Frank Harte (1934-2005), Iers zanger
 Ian Harte (1977), Iers voetballer
 Maarten van Harte (1868-1954), Nederlands architect
 Mickey Harte, Iers zanger